Rennen des Alpinen Skiweltcups wurden am Rettenbachferner in Sölden erstmals zu Beginn der Saison 1993/94 veranstaltet. Ab der Saison 1996/97 fanden diese Riesenslaloms für Damen und Herren im Zweijahresrhythmus statt, seit der Saison 2000/01 bilden sie Ende Oktober jährlich den Auftakt zum Weltcupwinter. Der Start liegt auf 3048 Meter und das Ziel auf 2680 Meter Höhe. Die Strecke weist bei einem Höhenunterschied von 368 Metern eine Länge von 1170 Metern auf. Im Jahr 2002 gab es in Sölden eine Premiere im Alpinen Skiweltcup: Durch die Norwegerin Andrine Flemmen, die Österreicherin Nicole Hosp und die Slowenin Tina Maze gab es erstmals drei zeitgleiche Siegerinnen in einem Weltcuprennen. 2006 mussten die Söldener Weltcuprennen erstmals wegen zu warmen Wetters abgesagt werden, 2010 wurde das Rennen der Herren vor dem zweiten Durchgang wegen starken Nebels abgebrochen. Die Rekordsieger auf dem Rettenbachferner sind Tina Maze mit drei Siegen (2002, 2005 und 2012) bei den Damen bzw. Ted Ligety (USA) mit vier Siegen (2011, 2012, 2013 und 2015) bei den Herren.

Podestplatzierungen

Damen

Siegerinnenliste 1993–2021

Herren

Siegerliste 1993–2022

Weblinks 

 Skiweltcup Sölden
 Weltcuprennen in Sölden auf der Website des Internationalen Skiverbandes
 FIS-homologisierte Wettkampfpisten in Sölden

Einzelnachweise 

Alpiner Skiwettbewerb
Sportveranstaltung in Tirol
Sport (Sölden)
Ski Alpin (Österreich)